Współpraca zagraniczna Bydgoszczy obejmuje oficjalną wymianę na płaszczyźnie kulturalnej, oświatowej, naukowej, gospodarczej czy sportowej z miastami partnerskimi, z którymi miasto podpisało umowę o wzajemnej współpracy, oraz z miastami zaprzyjaźnionymi.

W Bydgoszczy działają ponadto towarzystwa przyjaźni polsko-zagranicznej z kilkoma państwami, również pozaeuropejskimi.

Miasta Partnerskie Bydgoszczy 
Obecnie (2006) Bydgoszcz ma podpisaną umowę o stosunkach partnerskich z 11 miastami na 3 kontynentach: 2 azjatyckimi (Ningbo i Pawłodar), 1 północnoamerykańskim (Hartford) oraz 8 europejskimi (Czerkasy, Kragujevac, Krzemieńczuk, Mannheim, Patras, Perth, Reggio Emilia, Wilhelmshaven).

Współpraca z włoskim Reggio Emilia rozpoczęła się już na początku lat 60. (umowę podpisano w 1962 r.), natomiast z serbskim (ówcześnie jugosłowiańskim) Kragujevacem na początku 70. (umowa z 1971). Na początku lat 90. miasto podpisało zaczęło podpisywać umowy partnerskie z kolejnymi miastami: Mannheim (1991), Hartford (1996), Pawłodar (1997), Perth (1998), Czerkasy (2000), Krzemieńczuk i Patras (2004), Ningbo (2005) oraz Wilhelmshaven (2006).

Reggio Emilia (Włochy) 

W tym położonym na Nizinie Padańskiej mieście powstał Mazurek Dąbrowskiego.

Współpraca pomiędzy miastami obejmuje:
 powstanie Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy
 coroczną wymiana studentów oraz pracowników Akademii Muzycznej oraz Instytutu Muzycznego Peri (2003)
 koncerty studentów i chórów w/w w obu miastach
 udział młodzieży w zawodach sportowych – np. „Olimpiada del Tricolore” z okazji 200-lecia ustanowienia flagi Włoch, w której Polskę reprezentowała Bydgoszcz z 40 sportowcami, w wieku od 15 do 18 lat. Zdobyli oni 34 medale, zajmując w klasyfikacji państw piąte miejsce, a wśród miast – czwarte
 coroczną imprezę „Włoskie Lato"

Kragujevac (Serbia) 

Miasto położone jest nad rzeką Lepenica, 125 km na południe od Belgradu.

W Kragujevacu znajdują się duże zakłady przemysłu motoryzacyjnego i zbrojeniowego połączone w holding przemysłowy Zastava. Obecnie wytwarzane są tam samochody Yugo, wcześniej znane były samochody osobowe pod marką Zastava.

W tym mieście powstały pierwsze w Serbii: sąd Kragujevski, gimnazjum, drukarnia i teatr. W czasie drugiej wojny światowej w Kragujevacu wydarzyła się wielka tragedia. W wyniku akcji odwetowej 21 września 1941 hitlerowcy rozstrzelali ponad tysiąc mieszkańców, wśród których były dzieci oraz uczniowie szkół średnich. W miejscu kaźni wybudowano muzeum poświęcone temu wydarzeniu.

Współpraca z Bydgoszczą obejmuje:
 1999 – konwój z pomocą humanitarną z Bydgoszczy dla mieszkańców Kragujevaca
 czerwiec 2003 – wizyta i koncert chóru bydgoskiej Akademii Muzycznej w Kragujevacu; współpraca z tamtejszym Instytutem Muzyczno-Filologicznym
 Biuro Wystaw Artystycznych organizuje corocznie wystawę prac Międzynarodowego Konkursu „Salon Karykatury Antywojennej"
Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy od 2012 roku realizuje międzynarodową współpracę młodzieży z Bydgoszczy i Kragujevca na gruncie działań artystycznych: muzycznych, plastycznych, fotograficznych. Zrealizowano następujące projekty: 

"Symbole Naszego Miasta", 21 października 2012, Galeria SKC w Kragujevcu: wernisaż fotokolaży wykonanych przez młodzież z Bydgoszczy.
"Symbole Naszego Miasta", 14 listopada 2013, galeria ARTHOL MDK nr 5 w Bydgoszczy: wernisaż prac plastycznych młodzieży z Kragujevca. 
"Symbole Naszego Miasta II", 28 września – 2 października 2014, Bydgoszcz: wizyta młodzieży z Kragujevca i udział w warsztatach plastyczno-fotograficznych w MDK nr 5 oraz Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy.
"Polsko-Serbski Kolaż Artystyczny", 27 września – 4 października 2015, Kragujevac: wyjazd młodzieżowej orkiestry "Camerata Fordońska" i zespołu pieśni dawnej "Fresca Voce" na koncerty do Kragujevca oraz wernisaże prac plastycznych polskiej i serbskiej młodzieży pt. "Happy town (Fordon\Kragujevac)" i "Zaginiona Atlantyda".
"Bogurodzica", 8 grudnia 2015, Galeria ARTHOL MDK nr 5 w Bydgoszczy: wernisaż prac plastycznych młodzieży z Kragujevca. 
"Detal-piękno niedostrzegane. Bydgoszcz\Kragujevac w miniaturze", 2016, Bydgoszcz, Kragujevac: międzynarodowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z udziałem polskich i serbskich artystów profesjonalnych.
"Polsko-Serbski Kolaż Artystyczny II", 18–22 maja 2016, MDK nr 5 w Bydgoszczy: przyjazd chóru Szkoły Podstawowej im. 21 października w Kragujevcu połączony z warsztatami muzycznymi i koncertem.
"Detal-piękno niedostrzegane. Bydgoszcz\Kragujevac", 21 października 2016, MDK nr 5 w Bydgoszczy: wernisaż prac plastycznych stworzonych podczas warsztatów.

Mannheim (Niemcy) 

Miasto to położone jest nad ujściem Neckaru do Renu, 70 km na płd. od Frankfurtu nad Menem, naprzeciwko Ludwigshafen am Rhein, z którym tworzy jeden organizm miejski i przemysłowy.

Ważny port śródlądowy (przeładunek 8,6 mln t w 1988) i port lotniczy. Występuje przemysł maszynowy (silniki, maszyny rolnicze), środków transportu (fabryka Mercedes-Benz), elektrotechniczny, chemiczny (w tym farmaceutyczny), precyzyjny, włókienniczy i spożywczy. Znajduje się tu rafineria ropy naftowej, duża elektrownia cieplna (1650 MW) oraz elektrownia wodna.

Mannheim jest ważnym centrum naukowo-kulturalnym. Znajdują się tu liczne szkoły wyższe (m.in. uniwersytet zał. 1907), muzea (Städtische Kunsthalle), biblioteki, planetarium. Miasto jest siedzibą dużych wydawnictw książkowych (m.in. wydawnictwo Brockhausa). Odbywają się międzynarodowe festiwale filmów krótkometrażowych.

Mannheim prawa miejskie otrzymało w 1607. Od 1720 rezydencja elektorów Palatynatu. W 1803 włączone zostało do Badenii.
Mannheim posiada zachowany zabytkowy układ urbanistyczy (I poł. XVIII) na planie szachownicy (Kwadratowe Miasto) złożonej z 144 pól. Liczne zabytki barokowe z XVIII w. Największy w Niemczech pałac, rezydencja elektorów Palatynatu w latach 1720-1803 (zbudowany 1720-1760, w kaplicy znajdują się freski C.D. Asama. Kościół Jezuitów (1738-1760). Ratusz (1701-1711).

Instytucje współpracujące:
 Towarzystwa Polsko-Niemieckie w Mannheim i w Bydgoszczy,
 uczelnie (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Muzyczna w Mannheim, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 kluby sportowe (Zawisza Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz),
 Pałac Młodzieży
 Towarzystwo Chopinowskie w Mannheim
 ośrodki pomocy społecznej w Bydgoszczy i Mannheim
 Stowarzyszenie Wspierania Partnerstwa Miast w Mannheim
 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5

Wybrane przykłady współpracy pomiędzy miastami:
 koncerty w Bydgoszczy i w Mannheim chórów akademickich, muzyków bydgoskiej Akademii Muzycznej oraz Wyższej Szkoły Muzycznej w Mannheim
 występy młodzieżowej orkiestry symfonicznej w Pałacu Młodzieży i rewizyta Big Bandu Pałacu Młodzieży w Mannheim
 udział grupy tanecznej „Spid” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w międzynarodowych zawodach miast partnerskich w tańcu hip-hop, break dance i freestyle
 praktyki 4-6 tygodniowe w hotelach w Mannheim i okolicach dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki
 udział studentów Akademii Muzycznej w Festiwalu Bachowskim w Mannheim
 wymiana grup lekkoatletów (m.in. pobyt w Bydgoszczy lekkoatletów z Mannheim)
 wystawa pt. „Fakty kontra wątpliwościom”, której celem jest wzmocnienie poparcia Niemiec dla poszerzenia Unii Europejskiej. Wystawa jest pokazywana w miastach Badenii i Wirtembergii. Bydgoszcz jest prezentowana jako miasto partnerskie Mannheim.

Hartford (USA) 

Miasto to zostało założone w latach 1635-36 pod nazwą Tew Towne, od 1637 pod obecną nazwą. Od 1701 jest stolicą kolonii, następnie stanu Connecticut.

Współpraca z Bydgoszczą:
 kontakty naukowe uczelni bydgoskich: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Katedra Studiów Polskich na Uniwersytecie Connecticut) oraz Collegium Medicum UMK
 wymiana studentów, kadry medycznej oraz wspólne prowadzenie badań naukowych

Pawłodar (Kazachstan) 

Miasto obwodowe w północno-wschodniej części Kazachstanu, port nad Irtyszem. Około 356 tys. mieszkańców (2009). Ośrodek przemysłu hutniczego, petrochemicznego, maszynowego, metalurgicznego, chemicznego, spożywczego i lekkiego.

Współpraca z Bydgoszczą:
 kontakt pomiędzy Pomorski Okręgiem Fundacji a 4-tysięczną grupą Polonii w Pawłodarze
 pomoc humanitarna np. kolonie dla dzieci organizowane w Polsce (Bory Tucholskie w 2004), wysłanie pomocy naukowej dla szkoły polskiej
 zbiórka książek – literatury polskiej dla Domu Polskiego (zebrano ok. 2000 książek)
 "Prośba z Pawłodaru" na www.bydgoszcz.pl

Perth (Szkocja) 

Miasto to i jego dystrykt to duże skupisko Polonii, szczególnie tej osiadłej po II wojnie światowej.

Współpraca z Bydgoszczą:
 2003 – utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Perth w Bydgoszczy
 Towarzystwo dla Osób Niedowidzących w Perth a Centrum Rehabilitacji dla Ociemniałych i Spółdzielnią „Gryf” w Bydgoszczy (we współpracy z IX Liceum Ogólnokształcącym)
 występy w Perth zespołu wokalnego Voice Image działającego przy Pałacu Młodzieży

Czerkasy (Ukraina) 

Miasto to położone jest nad Dnieprem, nad brzegami Krzemieńczuckiego zbiornika wodnego stworzonego przez spiętrzenie wód rzeki.

Założone prawdopodobnie w XIII w. na terenie Rusi Kijowskiej.
Od XIV w. w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 przyłączone do Korony. Miasto należało do Rzeczypospolitej do 1793, kiedy po II rozbiorze znalazło się w zaborze rosyjskim. Ludność w 1883 wynosiła 15,7 tys., a w 1897 26,6 tys. W latach 1922-1991 część Ukraińskiej SRR, od 1954 stolica obwodu, od 1991 należy do Ukrainy.

Współpraca z Bydgoszczą:
 Stowarzyszenie Polska-Wschód
 kontakty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ze swoim odpowiednikiem w Czerkasach
 wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych zatytułowanej „Miasta partnerskie Bydgoszczy w fotografii"
 prezentacja polskiej gospodarki w Czerkasach przygotowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
 "Delegacja z Czerkas" na www.bydgoszcz.pl
 "Wizyta mera Czerkas" na www.bydgoszcz.pl

Krzemieńczuk (Ukraina) 

Miasto to, założone w 1571 r., położone jest w środkowej części Ukrainy nad Dnieprem, nad którym posiada port.

Współpraca z Bydgoszczą:
 ukraińsko-polskie Centrum Informacji i Kultury
 lipiec 2004 – w Bydgoszczy przebywał przedstawiciel Stowarzyszenia wspierania Biznesu i Rozwoju
 sierpień 2004 – delegacja bydgoskiego biznesu przebywała w Krzemieńczuku

 "Goście z Ukrainy" na www.bydgoszcz.pl
 "Przedsiębiorcy z Krzemieńczuka" na www.bydgoszcz.pl

Patras (Grecja) 

Miasto to położone jest na półwyspie Peloponez, nad Zatoką Koryncką. Duży port morski i centrum biznesu. Posiada linie promową z Włochami (m.in. z Wenecją).

W czasach Nerona przybył do Patras Święty Andrzej, aby szerzyć Chrześcijaństwo i został tu ukrzyżowany. Szczątki apostoła (jako relikwie) są przechowywane w bazylice wybudowanej w 1970 r. w miejscu uważanym za miejsce jego kaźni.

Współpraca z Bydgoszczą:
 wymiana studentów, grup młodzieży szkół średnich
 współpraca gospodarcza
 podczas Olimpiady w Atenach (2004) występował Zespół Ziemi i Tańca „Ziemia Bydgoska” oraz Teatr Panomimy „DAR"
 "Młodzież z zaprzyjaźnionego Patras" na www.bydgoszcz.pl

Ningbo (Chiny) 

Miasto to jest miastem przemysłowym i portem (drugi co do wielkości w kraju) we wschodnich Chinach nad Morzem Wschodniochińskim (okolice zatoki Hangzhou). Słynie m.in. z pagody Tianfeng z XIV w.

Wilhelmshaven (Niemcy) 

Miasto to położone jest nad zatoką Jade (Morze Północne). Jest stosunkowo młodym miastem. Król Wilhelm I założył je dopiero w 1869 r.

Sliwen (Bułgaria)

Swansea (Walia)

Miasta zaprzyjaźnione Bydgoszczy 
Bydgoszcz utrzymuje przyjazne stosunki z 5 europejskimi miastami, które to nie zostały potwierdzone jeszcze umową o partnerstwie, choć współpraca łącząca oba miasta jest już bardzo zakorzeniona.

Arvika (Szwecja) 

Miasto znane jest ze swojego dziedzictwa kulturalnego (rękodzieła, muzyka, sztuka). Mieści się tutaj muzeum sztuki Rackstadtmuseet.

Siedziba firm: Volvo Wheel Loaders AB oraz Arvika Gjuteri.

Współpraca z Bydgoszczą:
 w ramach procesów dostosowawczych do Unii Europejskiej zorganizowano wspólnie w Szwecji i w Bydgoszczy szkolenie dla liderów samorządowych w zakresie integracji europejskiej
 Urząd Miasta wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i partnerami z Arviki przygotował seminarium w zakresie walki z bezrobociem, w którym ze strony polskiej poza osobami zawodowo zajmującymi się tego typu problemami uczestniczyli bezrobotni, wykładowcami byli szwedzcy specjaliści

Eindhoven (Holandia) 

Miasto przemysłowe nad rzeką Dommel (dorzecze Mozy). Wielki ośrodek przemysłu elektronicznego – koncern Philips (od 1981, 40% produkcji krajowej).Politechnika (założona w 1956), obserwatorium astronomiczne (1937), siedziba klubu piłkarskiego PSV Eindhoven. Otrzymało w 1232 r. prawa miejskie nadane przez księcia Brabancji Henryka I.

Współpraca z Bydgoszczą:
 Lions Club z Eindhoven już od 10 lat utrzymuje i wspiera darami Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Traugutta w Bydgoszczy
 współpraca gospodarcza z firmą Philips Lighting (oświetlenie bulwarów nad Brdą) czy też projektowanie szybkiej kolei miejskiej dla Bydgoszczy na podstawie rozwiązań w Eindhoven
 współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej (największe w Europie)
 wymiana młodzieży (orkiestry dęte) pomiędzy Bydgoszczą a Eindhoven. W ramach wymiany na uroczystości związane z obchodami urodzin miasta został zaproszony 50-osobowy zespół z Eindhoven, który swoim występem uświetnił uroczystość.

Grenada (Hiszpania) 

Grenada położona jest w południowej Hiszpanii w dolinie rzeki Genil (dopływ rzeki Gwadalkiwir) w Górach Betyckich. Została założona w 711 r. przez Arabów w pobliżu starożytnej osady iberyjskiej i rzymskiej Illiberis.

Największą atrakcją turystyczną jest Alhambra – warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. przez Nasrydów i rozbudowany w XIV w., arcydzieło architektury arabskiej w Hiszpanii, którą cechuje niezwykłe bogactwo dekoracji wnętrz, m.in. arkadowe galerie kolumnowe, stalaktytowe sklepienia, ściany wykładane płytkami azulejos i barwnymi stiukami z ornamentem oraz malowidła ścienne.

Tuluza (Francja) 

Tuluza, położona jest nad rzeką Garonną, jest głównym ośrodkiem przemysłu lotniczego i kosmicznego Francji – siedzibą koncernu lotniczego Airbus Industrie oraz centrum badań lotniczych i kosmicznych. W mieście buduje się samoloty wojskowe, helikoptery, rakiety, silniki lotnicze. Ponadto rozwinięty jest przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny, odzieżowy i spożywczy.

Tuluza jest największym węzłem komunikacyjnym południowo-zachodniej Francji. Istnieją tam ważne linie kolejowe i autostrady do Bordeaux, Narbony, połączenie drogowe z Hiszpanią i Andorą. Funkcjonuje port lotniczy oraz rzeczny (połączony Kanałem Południowym z Morzem Śródziemnym).

W starożytności miasto założone przez Rzymian Tolosa, później (V w.) stolica państwa Wizygotów. W 507 r. została zdobyta przez Franków. Od IX w. stolica hrabstwa Tuluza.

Tuluza zwana jest różowym miastem („la ville rose”) z powodu charakterystycznej czerwonej cegły widocznej na elewacjach wielu budynków miasta.

Współpraca z Bydgoszczą:
 grudzień 2003 – uruchomiono w Bydgoszczy ośrodek Alliance Francaise. Z inicjatywy Konsula Honorowego RP w Tuluzie – pana Longina Fourdriniera miasto otrzymało 12 tys. woluminów przeznaczonych na wyposażenie biblioteki wspomnianego ośrodka.
 wiosna 2003 – wizyta Wyższej Szkoły Gospodarki w Tuluzie
 wymiana studentów pomiędzy WSG a Uniwersytetem Le Mirail w Tuluzie
 wspólny projekt w/w uczelni pn. „Badanie wizerunku Polski we Francji"
 maj 2004 – Akademia Muzyczna w Tuluzie daje koncert
 współpraca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem w Tuluzie

Towarzystwa polsko-zagraniczne w Bydgoszczy 
 Klub Miłośników Australii i Oceanii
 Towarzystwo Polska-Republika Korei
 Towarzystwo Polsko-Austriackie
 Towarzystwo Polsko-Nigeryjskie
 Towarzystwo Polsko-Norweskie
 Towarzystwo Polsko-Włoskie
 Towarzystwo Polsko-Niemieckie
 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy

Przypisy

Bibliografia 
 Informacje o współpracy w/w miast z Bydgoszczą zaczerpnięto z BYDGOSZCZ - portal miejski (www.bydgoszcz.pl)

Bydgoszcz